Nordsüd steht für:
 Berliner Nordsüd-S-Bahn
 NordSüd Verlag
Siehe auch: